Старый Сантимир () — татарское село в Новомалыклинском районе Ульяновской области.

Входит в состав Среднесантимирского сельского поселения. Ранее входило в состав Старобесовского сельсовета.

География 
Расположено на р. Большой Черемшан в 15 км к северу-востоку от райцентра.

История 
В феврале 1774 года состоялась битва между отрядами местных пугачёвцев и царскими войсками. Отряд повстанцев (около 700 человек) был разбит, 40 человек взято в плен, а поселения царские каратели сожгли.

В 1780 году в деревне Старой Сентемир, при реке Черемшане и устье речки Сентемира, ясашных татар, проживало 124 ревизских душ.

В 1900 году деревня Старый Сентемир входила в Старо-Бесовскую волость Ставропольского уезда Самарской губернии, в которой была: мечеть, татарская школа, водяная мельница.

В 1921 году выходцами из татарского села Старый Сантимир, которым не хватило земельной доли  при распределении земель близ своего села, основали село Эчкаюн. 

В 1928 году село вошло в Кошкинский район Самарской области.

С 1943 года село входит в Новомалыклинский район Ульяновской области.

Население 

Жители преимущественно татары (100 %) (2002).

Инфраструктура 
В 1996 г. отделение СХПК им. Ульянова (бывший колхоз), школа, медпункт, мечеть.

Достопримечательности 

 Памятник-обелиск 64 воинам-землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. 
 На расстоянии от 1 до 2 км. от села — 6 селищ медно-бронзового века, именьковской и болгарской культур.

Примечания 

Населённые пункты Новомалыклинского района